Schloss Riegel steht für folgende Gebäude in der Gemeinde Riegel am Kaiserstuhl, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg:

 Altes Schloss Riegel
 Neues Schloss Riegel